Парканы (, Паркань) — село в Сорокском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Парканы, включающей также село Волово.

География 
Село расположено на высоте 216 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Паркань проживает 979 человек (447 мужчин, 532 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Сорокского района